Австралийская хоккейная лига () — австралийская хоккейная лига под патронажем Федерации хоккея Австралии (член ИИХФ с 1950 года). Игроки лиги являются полупрофессионалами (т.е. они не платят за выступления в лиге, не получают заработную плату, но в то же время им оплачивают перелёты, питание, размещение в гостинице). Лига активно привлекает игроков из других лиг, в основном из североамериканских.

В Австралийской хоккейной лиге играют по правилам ИИХФ, но с некоторыми изменениями Австралийской Федерации Хоккея. В числе прочих, изменения касаются продолжительности матча. Вместо стандартных трех периодов по 20 минут матчи проходят по следующей схеме - первый и второй периоды играются по 15 минут, а третий 20 минут.

Команда, победившая в плей-офф награждается , который в 1909—2000 годах вручался победителю чемпионата среди сборных команд штатов Австралии.

Команды Лиги 
 Аделаида Эвеланш
 Брисбен Блю Тангс
 Канберра Найтс
 Сентрал Коуст Ринос
 Мельбурн Айс
 Ньюкасл Нортстарз
 Сидней Бирз
 Вест Сидней Айс Догз
 Перт Тандер

См. также

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070418172352/http://www.theaihl.com.au/

Хоккейные лиги
Хоккей с шайбой в Австралии